Miejscowości w USA:
 Sawmill – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Apache
Gminy w USA:
 Sawmill (ang. Sawmill Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee